Masseduction — пятый студийный альбом американской рок-певицы Энн Эрин Кларк (St. Vincent), вышедший 13 октября 2017 года на лейбле Loma Vista Recordings. Продюсерами были Джек Антонофф, St. Vincent и другие. В 2019 году был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом года», а песня «Masseduction» выиграла статуэтку в категории «Лучшая рок-песня года».

Об альбоме 
В музыкальном плане на альбоме сочетаются такие стили и жанры как «футуристический» поп, электропоп, глэм-рок и новая волна, эмбиент-рок, индастриал, психоделический рок, электроник-рок и дрим-поп. Включает исполнение на гитарах и фортепиано, синтезаторах и струнных, ударных.

В США Masseduction дебютировал на десятом месте в основном альбомном чарте Billboard 200, став для St. Vincent её первым появлением в лучшей десятке в её карьере. Тираж составил 29,000 единиц в дебютную неделю релиза, включая 25,000 традиционных альбомных продаж. Альбом дебютировал на шестом месте в Великобритании с тиражом 7,610 копий, включая стриминг.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, Rolling Stone, musicOMH,
DIY, The Line of Best Fit, Drowned in Sound, The A.V. Club.

Итоговые списки 
Альбом был признан лучшим альбомом многими критиками и изданиями по итогам года.

Список композиций 
По данным:

Награды и номинации 
7 декабря 2018 года альбом был номинирован на музыкальную премию Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом года.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы США
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Loma Vista Recordings
Альбомы, спродюсированные Джеком Антоноффом